Josep Solà i Abadal (1823- 1887), metge manresà 
 Josep Solà i Seriol (1843- 1906), mestre i polític català
 Josep Solà i Escofet (1891- 1914), metge i escriptor català
 Josep Solà i Sànchez (1930- 2009), músic i compositor català